Carl Gläser bzw. Carl Glaeser ist der Name folgender Personen:

* 
 Carl Heinrich Gläser (1831–1903), deutscher Kutschenbauer
 Carl Ludwig Traugott Glaeser (1747–1797), deutscher Komponist und Kantor